3. Sinfonie steht für:

 3. Sinfonie (Beethoven)
 3. Sinfonie (Bernstein)
 3. Sinfonie (Brahms)
 3. Sinfonie (Bruch)
 3. Sinfonie (Bruckner)
 3. Sinfonie (Copland)
 3. Sinfonie (Draeseke)
 3. Sinfonie (Dvořák)
 3. Sinfonie (Górecki)
 3. Sinfonie (Haydn)
 3. Sinfonie (Henze)
 3. Sinfonie (Honegger)
 3. Sinfonie (Ives)
 3. Sinfonie (Mahler)
 3. Sinfonie (Mendelssohn)
 3. Sinfonie (Mjaskowski)
 3. Sinfonie (Mozart)
 3. Sinfonie (Nielsen)
 3. Sinfonie (Pärt)
 3. Sinfonie (Panufnik)
 3. Sinfonie (Prokofjew)
 3. Sinfonie (Rachmaninow)
 3. Sinfonie (Raff)
 3. Sinfonie (Saint-Saëns)
 3. Sinfonie (Schmidt)
 3. Sinfonie (Schostakowitsch)
 3. Sinfonie (Schubert)
 3. Sinfonie (Schumann)
 3. Sinfonie (Sibelius)
 3. Sinfonie (Skrjabin)
 3. Sinfonie (Szymanowski)
 3. Sinfonie (Tschaikowski)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien